аль-Махзу́ми () — нисба, указывающая на происхождение из арабского племени .
 Умм Салама аль-Махзумия (580—680) — жена пророка Мухаммеда и мать правоверных.
 Халид ибн аль-Валид аль-Махзуми (592—642) — сподвижник Мухаммеда.
 Амр ибн Хишам аль-Махзуми, более известный как Абу Джахль (ум. 624) — один из ярых противников пророка Мухаммеда.
 Икрима ибн Абу Джахль аль-Махзуми (ум. 636) — сподвижник Мухаммеда, сын Абу Джахля.
 Умар ибн Абу Рабиа аль-Махзуми (644-712) — арабский лирический поэт.
  (VI век) — лидер махзумитов.
  (ум. 622 или 623) — лидер махзумитов, отец двух сподвижников Мухаммеда.
  (VIII век) — омейядский государственный деятель, губернатор Медины в 701—706 годах.
  — сподвижник Мухаммеда.
  (род. 1952) — ливанский бизнесмен и политик, миллиардер.
  (род. 1955) — ливанский оратор, бизнес-тренер и предприниматель.

См. также 
  — мусульманское государство, существовавшее на территории современной Эфиопии в IX—XIII веках.